Zwart water of Zwart Water kan verwijzen naar:

 Zwart water (film), een Nederlandse speelfilm uit 2010
 Zwart water (milieu), een verzamelnaam voor met pathogene stoffen verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van toiletten
 Zwart Water (Kasterlee), een natuurgebied in Kasterlee
 Zwart Water (Venlo), een natuurgebied in Venlo
 Zwart water (roman), een detectiveroman van de Zweedse schrijfster Kerstin Ekman
 Zwart water (beek), een beek in België

Zie ook 
 Zwarte Water (doorverwijspagina)
 Zwartwaterrivier, verkleurde rivier door vergane bladeren in het water